

Biologia
 Rondoni – piccoli uccelli migratori della famiglia degli Apodidi

Geografia
 Rondoni – isola del Montenegro

Persone
 Davide Rondoni – poeta, scrittore e drammaturgo italiano
 Enrico Rondoni – giornalista italiano
 Pietro Rondoni – patologo, oncologo e accademico italiano